Final de Ascenso 2016 – siedemnasta edycja dwumeczu między mistrzami drugiej ligi meksykańskiej (Ascenso MX) o awans do pierwszej ligi (Liga MX).

Dwumecz rozegrano pomiędzy triumfatorami drugiej ligi z jesiennego sezonu Apertura 2015 (FC Juárez) i wiosennego sezonu Clausura 2016 (Club Necaxa). Pierwsze spotkanie odbyło się 14 maja, zaś rewanż miał miejsce tydzień później, 21 maja. Gospodarzem meczu rewanżowego był FC Juárez, z racji lepszego niż rywale bilansu w rozgrywkach drugiej ligi zliczanego z dwóch wyżej wymienionych sezonów.

Zwycięzcą dwumeczu okazał się Club Necaxa prowadzony przez trenera Alfonso Sosę, który pokonał w dwumeczu FC Juárez łącznym wynikiem 3:0 (1:0, 2:0). Dzięki temu drugi raz w historii awansował do pierwszej ligi, powracając do niej po pięciu latach przerwy.

Szczegóły meczów

Pierwszy mecz

Rewanż 

 
AWANS DO LIGA MX – 2015/2016

NECAXA 2. AWANS

Bibliografia 
 RSSSF 

2
2016 w piłce nożnej
2016 w Meksyku